kuchnia – pomieszczenie w domu lub w mieszkaniu, w którym znajdują się urządzenia do przyrządzania potraw
kuchnia – charakterystyczny dla danego kraju, regionu, okresu, grupy społecznej itp. sposób, styl przyrządzania potraw
 sztuka kulinarna
 kuchnia, kuchenka – urządzenie będące źródłem ciepła potrzebnego do przyrządzania jedzenia:
 kuchnia węglowa
 kuchnia gazowa
 kuchnia elektryczna
 kuchnia mikrofalowa
 kuchnia polowa
 duchówka (miejsce do przechowywania ugotowanych potraw, aby nie wystygły).

geografia

 Kuchnia – wieś w woj. pomorskim, w powiecie tczewskim, w gminie Gniew
 Kuchnia – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim, w gminie Rogóźno

kultura
 Kuchnia – program edukacyjny Wiktora Niedzickiego popularyzujący fizykę, emitowany w latach 90. w TVP1
 Kuchnia – serial telewizyjny emitowany od roku 2021 w Polsacie
 „Kuchnia” – czasopismo o tematyce kulinarnej ukazujące się od stycznia 1995 i wydawane przez Wydawnictwo Agora SA (wcześniej przez Prószyński i S-ka)
 Kuchnia – powieść, japońskiej pisarki Banany Yoshimoto

Zobacz też 

 kambuz
 garkuchnia